Train Master steht für:
 ein Eisenbahnspiel
 FM H-24-66, eine Diesellokomotive der Fairbanks, Morse and Company
 englische Bezeichnung des Zugführer (Bahn)